Barros Fernández puede hacer referencia a:

Diego Barros Fernández (1789-1853), político y diplomático chileno.
Enrique Barros Fernández (1905-1990), escultor español.
Zoila Barros Fernández (1979), voleibolista cubana.